Infanticida znamená: 
 Infanticida (lidé) – zabíjení dětí
 Infanticida (zoologie) – zabíjení mláďat živočichů

Externí odkazy